Al ‘Amārah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Maysan, provins, 
 Al ‘Amārah (provinshuvudstad i Irak), Maysan, 

Robotskapade Irakförgreningar